Kampochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kampochóri (ort i Grekland, Nomós Kilkís), Mellersta Makedonien, 
 Kampochóri (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar